Intan Jaya (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Papoea
Intan Jaya (Kunto Darussalam), een plaats in Indonesië
Intan Jaya (Muara Papalik), een plaats in Indonesië